Yassine Fahas, né le  à Chenôve (Côte-d'Or), est un joueur de hockey sur glace franco-algérien.

Carrière de joueur 

Joueur évoluant depuis la saison 2005-2006 avec les Ducs de Dijon dans la Ligue Magnus. Il a aussi représenté l'équipe d'Algérie de hockey sur glace lors de la Coupe arabe de hockey sur glace en 2008.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Ducs de Dijon ||Ligue Magnus ||12 ||0 ||1 ||1 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2006-2007 ||Ducs de Dijon ||Ligue Magnus ||24 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 ||Ducs de Dijon ||Ligue Magnus ||19 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2008-2009 ||Ducs de Dijon ||Ligue Magnus ||20 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||Ducs de Dijon ||Ligue Magnus ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Ducs de Dijon 2 ||Division 3 || 10|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Ducs de Dijon ||Ligue Magnus || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 ||Hockey Club Blida ||Algérie || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 ||Ducs de Dijon ||Division 3 || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 ||Ducs de Dijon ||Division 3 || 9|| 2|| 0|| 2|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 ||Ducs de Dijon ||Division 3 || 9|| 3|| 4|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-

Notes et références 

Naissance à Chenôve
Naissance en avril 1987
Joueur algérien de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Dijon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace